Мельник Ярослав Володимирович ( 1980) — український дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України, керівник департаменту Адміністрації Президента України.
Мельник Ярослав Григорович (нар. 1960) — український професор філології, лінгвістики та славістики.
Мельник Ярослав Ігорович — майор, Герой України (2022).
 Мельник Ярослав Йосипович ( 1959) — український і литовський прозаїк, письменник, філософ, критик.
 Мельник Ярослав Миколайович (1919 — 1946) — український політичний і військовий діяч, провідник ОУН Карпатського краю.

Див. також 
Мельник

Примітки